DRK steht für:
 Demokratische Republik Kongo
 Deutsche Rabbinerkonferenz
 Deutsches Rotes Kreuz, Wohlfahrtsverband und Nationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaft Deutschlands
 DRK Kits, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Drukair (ICAO-Code), bhutanische Fluggesellschaft
 Nordkorea (UNDP-Code)

DR K steht für:
 DR K (Danmarks Radio K), dänischer Fernsehsender

Abkürzung